Iwan – imię męskie, rosyjska wersja Jana
 iwan – element architektoniczny
 Iwan – duchowny katolicki, franciszkanin, biskup
 Iwan (? - 1352) – biskup przemyski
 „Iwan” (Alaksandr Iwanou) – białoruski piosenkarz
 Artur Zirajewski ps. Iwan – polski płatny morderca